Wright er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Hans Wright (1854–1925) - dansk arkitekt
 Joseph Wright (1864–1950) - canadisk roer
 Richard Wright (1943–2008) - engelsk keyboard-spiller
 Robin Wright (født 1966) - amerikansk skuespiller

Se også 

 Brødrene Wright